Каплань —  річка в Молдові та в Україні, в межах Білгород-Дністровського і Саратського районів Одеської області

Каплань — село в гміні Клюково Високомазовецького повіту Підляського воєводства